Birdeye steht für:

 Birdeye (Alabama), Ort im Greene County, Alabama
 Birdeye (Arkansas), Ort im Cross County, Arkansas

Siehe auch:
 Birdseye